Matthias Mayer (ur. 9 czerwca 1990 w Afritz am See) – austriacki narciarz alpejski specjalizujący się w konkurencjach szybkościowych, trzykrotny mistrz olimpijski.

Syn medalisty olimpijskiego z Calgary Helmuta Mayera.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 grudnia 2005 roku w Comelico, gdzie w zawodach juniorskich zajął 38. miejsce w slalomie. W 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Formigal, gdzie wywalczył srebrny medal w supergigancie. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, ale nie stawał na podium. W Pucharze Świata zadebiutował 2 lutego 2009 roku w Sestriere, zajmując 43. miejsce w superkombinacji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 5 lutego 2011 roku w Hinterstoder, gdzie zajął 23. miejsce w supergigancie. Pierwszy raz na podium zawodów Pucharu Świata stanął 25 stycznia 2013 roku w Kitzbühel, kończąc rywalizację w supergigancie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzielił Aksela Lunda Svindala z Norwegii i Włocha Christofa Innerhofera. Nieco ponad rok później, 12 marca 2014 roku w Lenzerheide, odniósł swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo, wygrywając bieg zjazdowy. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2019/2020, kiedy był czwarty w klasyfikacji generalnej i trzeci w klasyfikacjach superkombinacji i zjazdu. Ponadto w sezonach 2012/2013 i 2014/2015 był trzeci w klasyfikacji supergiganta.

W 2013 roku wystartował na mistrzostwach świata w Schladming, gdzie był między innymi piąty w supergigancie. Jeszcze bliżej medalu był podczas mistrzostw świata w Vail/Beaver Creek dwa lata później, gdzie zajął w tej samej konkurencji był czwarty. Walkę o podium przegrał tam z Francuzem Adrienem Théaux o 0,03 sekundy. Na mistrzostwach świata w Sankt Moritz w 2017 roku plasował się poza czołową dziesiątką. W 2014 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Soczi, zdobywając złoty medal w zjeździe. Wyprzedził tam bezpośrednio Innerhofera i Norwega Kjetila Jansruda. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pjongczangu nie obronił tytułu w zjeździe, zajmując tym razem dziewiąte miejsce. Zwyciężył za to w supergigancie, wyprzedzając Beata Feuza ze Szwajcarii i Kjetila Jansruda. W 2019 roku startował na mistrzostwach świata w Åre, swojej czwartej imprezie tego cyklu. Nie ukończył tam rywalizacji w supergigancie, natomiast w zjeździe znalazł się na 5. pozycji. Kolejne medale wywalczył podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdzie zwyciężył w supergigancie, a w zjeździe zajął trzecie miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 150.
 sezon 2011/2012: 50.
 sezon 2012/2013: 17.
 sezon 2013/2014: 9.
 sezon 2014/2015: 9.
 sezon 2015/2016: 57.
 sezon 2016/2017: 13.
 sezon 2017/2018: 9.
 sezon 2018/2019: 17.
 sezon 2019/2020: 4.
 sezon 2020/2021: 7.
 sezon 2021/2022: 4.
 sezon 2022/2023: 31.

Zwycięstwa w zawodach 
  Lenzerheide – 12 marca 2014 (zjazd)  
  Saalbach – 21 lutego 2015 (zjazd)
  Saalbach – 22 lutego 2015 (supergigant)
  Kitzbühel – 20 stycznia 2017 (supergigant)
  Åre – 14 marca 2018 (zjazd)  
  Lake Louise – 1 grudnia 2019 (supergigant) 
  Wengen – 17 stycznia 2020 (superkombinacja) 
  Kitzbühel – 25 stycznia 2020 (zjazd)
  Kvitfjell – 7 marca 2020 (zjazd)
  Bormio – 30 grudnia 2020 (zjazd)
  Lake Louise – 27 listopada 2021 (zjazd)

Pozostałe miejsca na podium w zawodach 
  Kitzbühel – 25 stycznia 2013 (supergigant) – 2. miejsce
  Lake Louise – 1 grudnia 2013 (supergigant) – 2. miejsce
  Kvitfjell – 1 marca 2014 (zjazd) – 3. miejsce
  Kvitfjell – 2 marca 2014 (supergigant) – 3. miejsce
  Lake Louise – 30 listopada 2014 (supergigant) – 2. miejsce
  Santa Caterina di Valfurva – 28 grudnia 2014 (zjazd) – 2. miejsce
  Kitzbühel – 23 stycznia 2015 (supergigant) – 2. miejsce
  Garmisch-Partenkirchen – 28 lutego 2015 (zjazd) – 3. miejsce
  Lake Louise – 29 listopada 2015 (supergigant) – 2. miejsce
  Kvitfjell – 24 lutego 2017 (zjazd) – 2. miejsce
  Lake Louise – 25 listopada 2017 (zjazd) – 2. miejsce
  Val Gardena – 15 grudnia 2017 (supergigant) – 3. miejsce
  Wengen – 13 stycznia 2018 (zjazd) – 3. miejsce
  Kitzbühel – 19 stycznia 2018 (supergigant) – 3. miejsce
  Bormio – 29 grudnia 2018 (supergigant) – 2. miejsce
  Kvitfjell – 2 marca 2019 (zjazd) – 3. miejsce
  Beaver Creek – 6 grudnia 2019 (supergigant) – 3. miejsce
  Bormio – 27 grudnia 2019 (zjazd) – 3. miejsce
  Kitzbühel – 24 stycznia 2020 (supergigant) – 2. miejsce
  Hinterstoder – 29 lutego 2020 (supergigant) – 3. miejsce
  Kitzbühel – 22 stycznia 2021 (zjazd) – 2. miejsce
  Kitzbühel – 24 stycznia 2021 (zjazd) – 3. miejsce
  Kitzbühel – 25 stycznia 2021 (supergigant) – 3. miejsce
  Garmisch-Partenkirchen – 5 lutego 2021 (zjazd) – 3. miejsce
  Garmisch-Partenkirchen – 6 lutego 2021 (supergigant) – 2. miejsce
  Saalbach-Hinterglemm – 6 marca 2021 (zjazd) – 3. miejsce
  Beaver Creek – 2 grudnia 2021 (supergigant) – 2. miejsce
  Beaver Creek – 4 grudnia 2021 (zjazd) – 2. miejsce
  Val Gardena – 17 grudnia 2021 (supergigant) – 2. miejsce
  Wengen – 13 stycznia 2022 (supergigant) – 3. miejsce
  Kvitfjell – 4 marca 2022 (zjazd) – 3. miejsce
  Kvitfjell – 6 marca 2022 (supergigant) – 3. miejsce
  Lake Louise – 27 listopada 2022 (supergigant) – 3. miejsce
  Val Gardena – 15 grudnia 2022 (zjazd) – 3. miejsce

 W sumie (11 zwycięstw, 15 drugich i 19 trzecich miejsc).

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy narciarze alpejscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990